Habère ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Savoie:

Habère-Lullin
Habère-Poche